Le terme white spirit désigne le naphta lourd ou distillat de pétrole.
Il désigne aussi :
 White Spirit, un roman de Paule Constant ;
 White Spirit, un groupe de heavy metal britannique formé à Hartlepool en 1975.